Het seizoen 1996/97 was het derde seizoen dat om het landskampioenschap van Andorra in het voetbal werd gestreden. De twaalf deelnemende clubs speelde tweemaal tegen elkaar, voor een totaal van 22 wedstrijden per club. CE Principat werd voor het eerst kampioen en plaatste zich daardoor als eerste Andorrese club voor Europees voetbal; Andorra had één ticket gekregen voor de UEFA Cup van volgend seizoen.

Teams en stadion

Teams 
Aan de Primera Divisió namen dit seizoen twaalf ploegen deel. Negen van de tien ploegen die vorig seizoen deelnamen, deden nu ook weer mee. Enkel Construccions Emprim trok zich terug. Drie ploegen schreven zich dit seizoen voor het eerst in: Gimnàstic Valira en UE Les Bons maakten hun debuut, net als een veteranenteam van FC Andorra.

Stadion 
De wedstrijden in de Primera Divisió worden gespeeld op een accommodatie die door de Andorrese voetbalbond beheerd wordt. Dit seizoen werden de wedstrijden gespeeld in het Camp d'Esports d'Aixovall.

Ranglijst 
FC Encamp en CE Principat begonnen het best aan de competitie; de eerste zeven duels wonnen beide ploegen allemaal. Een ronde later verloor Encamp van Inter Club d'Escaldes, zodat Principat (dat wel won) alleen koploper werd. De daaropvolgende week speelden Encamp en Principat gelijk tegen elkaar, waardoor Principat de leiding moest delen met de veteranen van FC Andorra, die enkel in de tweede week niet wisten te winnen. In de tiende speelronde stonden de co-koplopers tegenover elkaar, wat resulteerde in een zege voor de Veterans. Halverwege de competitie gingen de Andorra-veteranen aan de leiding, voor Principat, FC Santa Coloma en Encamp.

In het begin van de tweede seizoenshelft zakte Santa Coloma wat weg; uit de eerste vier duels haalden ze slechts één punt. Encamp heroverde hierdoor de derde plaats, maar kon Veterans en Principat niet bedreigen. Deze twee ploegen wonnen elke wedstrijd, totdat ze op de voorlaatste speeldag tegenover elkaar stonden. Principat versloeg hun enige overgebleven concurrent met 6-1 en was daardoor vrijwel zeker van de titel. Op de slotdag verzekerden ze zich middels een zege op Sant Julià van de titel en plaatsing voor de UEFA Cup. De Andorra-veteranen werden vicekampioen, de derde plek was voor Encamp. Hekkensluiter Spordany Juvenil verloor elke wedstrijd en zou het volgende seizoen niet meer meedoen aan de competitie. Datzelfde gold ook voor FC Aldosa, die vijfde waren geworden, en voor UE Les Bons die de tiende plek behaalden.

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Positieverloop per club

Topscorer 
Patricio González van landskampioen CE Principat werd topscorer met 25 doelpunten.

Externe links 
 Federación Andorrana de Futbol

Voetbal in Andorra
Competitievoetbal 1996/97